Vorläufer bezeichnet:
 Präkursor, Molekül, das als Ausgangsprodukt in eine Reaktion eingeht
 Vorläuferzelle; siehe Stammzelle
 Prequel, bezeichnet eine Erzählung, die als Fortsetzung zu einem Werk erschien, deren Handlung aber in der internen Chronologie vor diesem angesiedelt ist.
 Coureur, herrschaftlicher Fußläufer im 17. und 18. Jahrhundert
 meist eine alte Ansichtskarte, die bis 1895 gelaufen ist

Vorläufer ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Vorläufer (1924–1974), deutscher Fußballspieler